Pash ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Pash (* 1993), ukrainische Sängerin und Rapperin
 Boris Pash (1900–1995), US-amerikanischer Offizier